Anna Maria Muccioli – politica sammarinese
 Bruno Muccioli – ex calciatore sammarinese
 Claudio Muccioli – politico sammarinese
 Riccardo Muccioli – calciatore sammarinese
 Stefano Muccioli – ex calciatore sammarinese
 Vincenzo Muccioli – imprenditore italiano, fondatore della Comunità di San Patrignano